Rakotonirina ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Remy Rakotonirina (1928–2005), madagassischer Bischof
 Robin Rakotonirina, madagassischer Fußballtorhüter

en:Rakotonirina